El Torneig d'Anvers 2022, oficialment conegut com a European Open 2022, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La setena edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 23 d'octubre del 2022 al Lotto Arena d'Anvers, Bèlgica.

El tennista canadenc Félix Auger-Aliassime el tercer títol de la temporada, segon en dues setmanes consecutives.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2022
ATP Tour 2022